KS Warta Poznań – wielosekcyjny klub sportowy
 Warta Poznań (amp futbol)
 Warta Poznań (boks)
 Warta Poznań (gimnastyka)
 Warta Poznań (hokej na trawie)
 Warta Poznań (hokej na lodzie)
 Warta Poznań (kajakarstwo)
 Warta Poznań (kolarstwo)
 Warta Poznań (koszykówka)
 Warta Poznań (kręglarstwo)
 Warta Poznań (lekkoatletyka)
 Warta Poznań (łucznictwo)
 Warta Poznań (motory)
 Warta Poznań (piłka nożna)
 Warta Poznań (piłka nożna kobiet)
 Warta Poznań (piłka ręczna)
 Warta Poznań (pływanie)
 Warta Poznań (szermierka)
 Warta Poznań (szachy)
 Warta Poznań (siatkówka męska)
 Warta Poznań (siatkówka kobiet)
 Warta Poznań (strzelectwo)
 Warta Poznań (tenis stołowy)
 Warta Poznań (tenis ziemny)
 Warta Poznań (zapasy)
 Warta Poznań (żeglarstwo)